La croix Ânkh, croix ansé ou croix de vie, en hiéroglyphes égyptiens, est classifié dans la section S « Couronnes, vêtements, sceptres, etc. » de la liste de Gardiner ; il y est noté S34.

Il représente une courroie de sandale et est translitéré ˁnḫ.

C'est un idéogramme du terme ˁnḫ « courroie de sandale » et du terme homonyme « captif ». C'est surtout le phonogramme trilitère de valeur ˁnḫ et l'abréviation très répandu du terme ˁnḫ « vie ».

Mais son utilisation symbolique est, comme le nœud Tyet ou le pilier Djed, beaucoup plus répandue que son utilisation grammatical, car étant symboliquement rattaché à la vie.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 Pierre Grandet, Bernard Mathieu, Cours d'égyptien hiéroglyphique [détail des éditions]
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien